Blue Grotto är en grotta i republiken Malta.   Den ligger i kommunen Il-Qrendi, i den södra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Valletta. Blue Grotto ligger  meter över havet.

Terrängen runt Blue Grotto är huvudsakligen platt, men västerut är den kuperad. Havet är nära Blue Grotto åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Blue Grotto. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Żurrieq,  kilometer nordost om Blue Grotto.

Galleri

Se även 
 Blå grottan, Biševo, en havsgrotta i Kroatien
 Blå grottan, Capri – en havsgrotta på Capri

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Grottor i Malta
Havsgrottor